Hidrografia:
 Torrent de Fontanet (Bages), curs fluvial al Bages.
 Torrent de Fontanet (Torà), denominació que també rep el tram final de la Rasa de la Font de Vilella, a la Segarra.